

Населені пункти та їхні частини

 Хмельники — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хмельники — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Хмельники — частина села Скомлін у гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Хмельники — осада в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки